A Copa do Brasil de Futebol de 1995 foi a sétima edição da Copa do Brasil. Ela foi disputada entre 14 de Fevereiro e 21 de junho de 1995.

O Sport Club Corinthians Paulista, de São Paulo-SP, foi o campeão Invicto, vencendo na final o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre-RS. Com o título, o clube qualificou-se para a disputa da Taça Libertadores da América de 1996.

Participantes 
A sétima edição da Copa do Brasil teve 36 participantes, incluindo 4 equipes convidadas.

Uma novidade no regulamento: o clube visitante que vencesse o primeiro confronto por três ou mais gols de diferença estaria classificado automaticamente para a fase seguinte. Essa regra valeria apenas para a fase preliminar e a primeira fase.

Tabela 
(*: time que fez a primeira partida em casa)

Fase Preliminar 

|}

Confrontos seguintes

Final

Primeiro Jogo

Segundo Jogo

Premiação

Artilheiro 
 Sávio (): 7 gols

Direitos de transmissão

Televisão 
 SBT
 Rede CNT 
 ESPN Brasil 
 PSN Brasil

Ligações externas 
 Bola n@ Área

1995
Futebol de 1995 no Brasil